Scheuer je příjmení německého původu, v překladu stodola na uskladnění sena (viz heslo Šajar - místní část slezského města Šenov).

Schuer
 Manfred Scheuer (* 1955) – rakouský římskokatolický kněz a biskup Innsbrucku
 Michael Scheuer (1927–2015) – německý kanoista a olympionik
 Norbert Scheuer (* 1951) – německý spisovatel, držitel Německé knižní ceny
 Rudolf Scheuer (* 1934) – československý hráč ledního hokeje
 Wolfgang Scheur (1921–2007) – německý diplomat, kulturní referent na západoněmeckém velvyslanectví v Praze, držitel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy

Schuerová
 Tine Scheuerová-Larsenová (* 1966) – dánská tenistka
 Veronika Scheuerová (* 1997) – česká sportovní lezkyně

další významy
 Het Scheur – rameno delty Rýn-Máza (Stará a Nová Máza)

Německá příjmení
Židovská příjmení